Holy Klassiker ist eine Hörspielreihe, in der Klassiker der Weltliteratur vertont werden. Die Produktion verantwortet das Label Holysoft unter Regie von David Holy.

Produktion 
Die Selektion der Klassiker erfolgte ohne Grusel und Horrorwerke. Hintergrund hierfür war der Werbeslogan „Für Jung und Alt“ und die angepeilte Alterszielgruppe ab sechs Jahren. Um die Produktion schnell in einem kurzen Zeitraum abzuschließen wurden viele externe Schreiber und Bearbeiter zum Projekt hinzugezogen. Laut Aussage des Produzenten kostete die Produktion der Gesamtserie über eine Million Euro.

Schauspieler und Sprecher 
Für die Produktion wurde auf über 400 Schauspieler zurückgegriffen. Überwiegend wurden die Rollen mit bekannten Synchronsprechern besetzt.

Autoren 
David Holy sammelte für das Projekt seit 2014 mehrere bekannte Hörspielautoren, die die Skripte für die Reihe anlieferten, darunter Marco Göllner, der mehrmals den Ohrkanus gewann, sowie Johanna Steiner, die ebenso mit Ohrkanus und dem deutschen Hörbuchpreis bedacht wurde.

Vermarktung 
Auf dem Youtube-Kanal des Produzenten wurde das Werk „Baron von Münchhausen“ in Angedenken des Todes von Gerald Paradies kostenlos veröffentlicht. Kurze Zeit später folgten weitere kostenfreie Klassiker, darunter „Das kalte Herz“, „Der Wildtöter“ und „Eine Weihnachtsgeschichte“. Für 2017 wurde ein Aufsteller angekündigt der die Werke gesammelt zum Verkauf anbieten soll. Noch vor Veröffentlichung belegte die Reihe bereits den zweiten Platz des Hörspielpreis Unerhört in der Kategorie Skript/Kinder für Balthasar von Weymarns Skript „Von einem, der auszog, das Gruseln zu lernen“.

Folgenindex der Hörspiele

Weblinks 
 Offizielle Seite zur Hörspielserie von Holysoft
 Offizieller Youtube-Kanal von David Holy

Einzelnachweise 

Hörspielserie
Kinder- und Jugendliteratur
Literatur (21. Jahrhundert)
Literatur (Deutsch)